Zakładnik – osoba przetrzymywana w celu wymuszenia jakiejś korzyści
 Zakładnik – amerykański film z 1987 roku w reż. Hanro Möhra
 Zakładnik – argentyńsko-brytyjski film z 1993 roku w reż. Roberta Younga
 Zakładnik – amerykański film z 2002 roku w reż. Boba Rafelsona
 Zakładnik – amerykański film z 2004 roku w reż. Michaela Manna
 Zakładnik – grecko-turecki film z 2005 roku w reż. Konstantinosa Giannarisa
 Zakładnik – słoweńsko-estońsko-łotewski film z 2006 roku w reż. Laili Pakalniny